Турнир претенденток 1959 — проходил с 1 по 25 мая в Пловдиве.

Участницы 
15 участниц: 
 Л. Вольперт, Э. Келлер-Герман, О. Рубцова (допущены по итогам турнира претенденток 1955); 
 В. Борисенко, К. Зворыкина, С. Роотаре (по результатам 17-го чемпионата СССР; одновременно зональный турнир ФИДЕ); 
 остальные  допущены по итогам других зональных турниров ФИДЕ.

Уверенно выступила К. Зворыкина, занявшая 1-е место — 11½ очков (без поражений); 2-е место у В. Неделькович — 10½, 3-е — у Л. Вольперт — 9½ очков.

Таблица 
{| class="wikitable"
! № !! Участник !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 11½ || 
|-
| 2 ||  ||style="color: green;"|½ || ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || 10½ || 
|-
| 3 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9½ || 
|-
| 4 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ || ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9 || 54.00
|-
| 5 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 9 || 53.50
|-
| 6 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 8 || 
|-
| 7 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 7½ || 
|-
| 8 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || 7 || 
|-
| 9 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 6½ || 
|-
| 10 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || 6 || 
|-
| 11 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 || 5½ || 
|-
| 12 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 || 4½ || 33.75
|-
| 13 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 4½ || 20.50
|-
| 14 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 || ||style="color: red;"|1 || 3½ || 
|-
| 15 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 || || 2½ || 
|}

Литература 
 

Турнир претендентов по шахматам
1959 год в шахматах
Май 1959 года
Спорт в Болгарии в 1959 году